

События 

 Вторжение венгров в Бургундию и её опустошение.
 10 августа — в битве на реке Лех германский король Оттон I Великий разгромил венгров. Прекращение венгерских набегов на Германию.
 955—959 — король Англии Эдви, сын Эдмунда I.
 955—963 — папа Иоанн XII (Октавиан, сын Альбериха) (ок. 937—964).
 ок.957 — киевская княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе, став первым русским правителем, принявшим христианство. 
 Около 955 — около 970 — правитель венгров Такшонь, сын Золтана. Вождь Термачу, сын Тевела.
 Приблизительно в этом году Али ас-Салами пишет «Историю с повестями правителей Хорасана».

Родились 
 Оттон II Рыжий
 Адальберт Пражский

Скончались 
 Эдред
 Генрих I (герцог Баварии)
 Ахмед ар-Рази (Ахмед ибн Мухаммед ар-Рази ат-Тарихи), арабский историк и географ.

См. также

Примечания